Runc se poate referi la:

 Localități din România
 Runc (Ocoliș) - localitate din județul Alba
 Runc (Vidra) - localitate din județul Alba
 Runc (Scărișoara) - localitate din județul Alba
 Runc (Zlatna) - localitate din județul Alba
 Runc - localitate din județul Harghita

Vezi și 
Runcu

Toponime românești